

50 m volný způsob

100 m volný způsob

200 m volný způsob

400 m volný způsob

800 m volný způsob

1500 m volný způsob

50 m znak

100 m znak

200 m znak

50 m prsa

100 m prsa

200 m prsa

50 m motýlek

100 m motýlek

200 m motýlek

200 m polohový závod

400 m polohový závod

4×100 m volný způsob

4×200 m volný způsob

4×100 m polohový závod

4×100 m volný způsob (mix)

4×200 m volný způsob (mix)

4×100 m polohový závod (mix) 

Mistrovství Evropy v plavání
Seznamy sportovců
Plavecké seznamy